Frank (álbum)
Frank (filme)

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos